Джо́натан Кимбл Си́ммонс (, более известный как Джей Кей Симмонс (); род. 9 января 1955, Детройт, Мичиган, США) — американский актёр кино и телевидения. Больше всего известен по ролям доктора Шкоды в сериале «Закон и порядок», неонациста Шиллингера в тюремной драме HBO «Тюрьма Оз», Джея Джоны Джеймсона в серии фильмов «Человек-паук» и подрывника Газа Панкейка в фильме братьев Коэнов «Игры джентльменов». Был удостоен множества наград, в том числе «Золотого глобуса», BAFTA и «Оскар» за роль дирижёра-тирана в психологической драме «Одержимость» (2014).

Биография 
Симмонс родился в 1955 году в семье преподавателя колледжа Дональда Симмонса и администратора Патрисии Кимбл, кроме него у супругов было ещё двое детей. Окончив школу, Джонатан поступил в Университет Монтаны. Кроме того Симмонс долгое время работал в театре, участвовал в таких постановках, как «Парни и куколки» и «Carousel».

В 1990-х Симмонс начал сниматься на телевидении. Известность пришла к нему после ролей доктора Шкоды — полицейского психиатра, появившегося в сериале «Закон и порядок», и заключённого-неонациста в тюремной драме «Оз».

Симмонс также снимался во всей серии фильмов о Человеке-Пауке, где исполнил роль Дж. Джоны Джеймсона.

Наконец, голосом Симмонса заговорил жёлтый M&M’s из известной серии реклам о двух драже. Джон исполнял роль президента-антикоммуниста Говарда Акермана в видеоигре Command & Conquer: Red Alert 3, основателя и президента Aperture Science Кэйва Джонсона в видеоигре Portal 2 и нескольких персонажей мультсериала «Симпсоны».

В 2014 году исполнил роль деспотичного дирижёра оркестра в психологической драме «Одержимость». Работа Симмонса удостоилась множества наград и высочайших оценок кинокритиков, посчитавших её одной из сильнейших в его многолетней карьере.

В 2015—2016 годах озвучивал Стэнфорда Пайнса в мультфильме «Гравити Фолз». С 2017 года исполнял главную роль в телесериале «По ту сторону».

С 1996 года женат на Мишель Шумахер, от которой у него дочь Оливия и сын Джо.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии AACTA
Киноактёры США
Выпускники Университета Монтаны